FA Premier liga 2006./07. bila je 15. sezona FA Premier lige od njezina osnutka 1992. Sezona je započela 19. kolovoza 2006., a završila je 13. svibnja 2007.

Manchester United osvojio je deveti naslov u petnaest godina, nakon što Chelsea nije uspio pobijediti Arsenal na Emirates Stadiumu. Tako je dva kola prije kraja Manchester imao prednost od nedostižnih sedam bodova i osigurao još jedan naslov.

Tri posljednje pozicije koje vode u Football League Championship zauzeli su Watford i Sheffield United koji su se tako vratili u niži rang nakon samo jedne sezone, zajedno s Charlton Athleticom koji je u elitnom društvu proveo osam sezona u nizu.

Tablica

Rezultati

A Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.

</small>

Najbolji strijelci

Nagrade

Mjesečne nagrade

Godišnje nagrade
Nagradama za ovu sezonu dominirao je Manchester United, koji je, kao momčad, pokupio ukupno osam individualnih nagrada, od kojih je pet pripalo Cristianu Ronaldu. Imali su i osam igrača u momčadi sezone.

PFA igrač godine
PFA-ovu nagradu za igrača godine u izboru igrača za 2007. osvojio je Cristiano Ronaldo. Ranije je iste godine osvojio i PFA-ovu nagradu za mladog igrača godine, čime je postao prvi igrač u povijesti koji je osvojio dvije nagrade u istoj godini nakon Andyja Graya 1977. Didier Drogba završio je drugi, a Paul Scholes treći.

Igrači godine u izboru igrača bili su (abecednim redom):
Didier Drogba (Chelsea)
Cesc Fàbregas (Arsenal)
Steven Gerrard (Liverpool)
Ryan Giggs (Manchester United)
Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Paul Scholes (Manchester United)

PFA mladi igrač godine
PFA-ova nagrada za mladog igrača godine također je pripala Cristianu Ronaldu. Cesc Fàbregas bio je drugi, a Aaron Lennon treći.

Mladi igrači godine u izboru igrača bili su (abecednim redom):
Kevin Doyle (Reading)
Cesc Fàbregas (Arsenal)
Aaron Lennon (Tottenham Hotspur)
Micah Richards (Man City)
Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Wayne Rooney (Manchester United)

PFA momčad godine

Vratar: Edwin van der Sar (Manchester United)
Obrana: Gary Neville, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidić (svi Manchester United)
Vezni red: Steven Gerrard (Liverpool), Paul Scholes, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo (svi Manchester United)
Attack: Didier Drogba (Chelsea), Dimitar Berbatov (Tottenham Hotspur)

PFA nagrada za zasluge
PFA-ova nagrada za zasluge dodijeljena je Alexu Fergusonu, menadžeru Manchester Uniteda, zbog njegove posvećenosti klubu, Premiershipu, te kao priznanje za 19 trofeja koje je osvojio u Engleskoj.

PFA igrač godine u izboru navijača
PFA je ovu nagradu dodijelio na temelju ankete na svojoj internetskoj stranici. Pet igrača s najviše glasova bili su Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard, Dimitar Berbatov, Thierry Henry i Frank Lampard.

FWA nogometaš godine
Nagrada Football Writers' Associationa za 2007. pripala je Cristianu Ronaldu. Didier Drogba završio je kao drugi, a Ryan Giggs i Paul Scholes treći i četvrti.

Barclays menadžer sezone
Nagrada je dodijeljena Alexu Fergusonu iz Manchester United prije posljednje utakmice sezone protiv West Ham Uniteda.

Barclays igrač sezone
Nagradu je osvojio Cristiano Ronaldo, ostvarivši tako šesterostruki trijumf: osvojio je PFA-ove nagrade za igrača godine u izboru igrača i navijača te mladog igrača godine, Barclaysovu nagradu za igrača Premiershipa, nagradu Football Writers' Associationa i mjesto u sastavu idealne momčadi godine.

Barclaysova nagrada za zasluge
Ryanu Giggsu dodijeljena je ova posebna nagrada u isto vrijeme kad i ona za menadžera i igrača sezone, u čast njegovih rekordnih devet titula Premier lige.

Barclaysova Zlatna rukavica
Nagrada je uručena Liverpoolovu Jose Manuelu Reini po drugi put za redom jer je sačuvao mrežu svoje momčadi u 19 utakmica. Reina je slavio ispred Tima Howarda iz Evertona (14) i Marcusa Hahnemanna iz Readinga (13).

Stadioni

Izvori

Sezone FA Premier lige